Натуральне число 1988
 1988 рік до нашої ери
 1988 рік нашої ери